Dysalotus är ett släkte av fiskar. Dysalotus ingår i familjen Chiasmodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Dysalotus